Hradiště är en ort i Tjeckien.   Den ligger i regionen Karlovy Vary, i den västra delen av landet,  km väster om huvudstaden Prag. Hradiště ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Hradiště är platt åt sydväst, men åt nordost är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Hradiště. Runt Hradiště är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Karlovy Vary,  km nordväst om Hradiště. Omgivningarna runt Hradiště är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. 

Trakten ingår i den boreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C.

Kommentarer

Källor 

Orter i Karlovy Vary (region)